Gerber Technology é uma subsidiária da empresa estadunidense Gerber Scientific.  Gerber Technology, com sede em Tolland, é uma das empresas precursoras no CAD voltado à modelagem de vestuário, isso antes do advento dos PCs de estrutura x86. Hoje adaptada a estes, oferece uma alternativa ao velho pantógrafo.

Seu GUI (Graphic User Interface) voltado aos passos de ampliação, digitalização de moldes e encaixe para corte ainda é usado como referência, e seu padrão de arquivo também é padrão por permitir conexão a alguns CAMs.

Ligações externas
  

Tecelagem
Marcas de roupas
Empresas dos Estados Unidos